I Migjong (1969) dél-koreai sportlövőnő, olimpikon
 I Migjong (1975) dél-koreai maratonfutónő, olimpikon
 I Migjong (1991) dél-koreai kézilabdázónő, olimpikon